Ein Kopfspiegel kann sein
ein Stirnreflektor
die dem Tonband zugewandte blanke Fläche eines Tonkopfes

Siehe auch:
Kopfspiegellampe